HMS Alacrity je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Alacrity (1885) 
 HMS Alacrity (1913) 
 HMS Alacrity (U60) 
 HMS Alacrity (F174)

Alacrity